— японский сэйю. Родился 19 февраля 1988 года в Токио.

Роли 

 Значительные роли выделены жирным шрифтом.
 07-Ghost — Сюри Оак
 Air Gear — Нуэ
 Air Gear: Kuro no Hane to Nemuri no Mori — Break on the Sky — Кадзума Микура
 Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai — Дзинта Ядоми
 Asura Cryin' — Томохару Нацумэ
 Asura Cryin' 2 — Наотака Нацумэ; Томохару Нацумэ
 Neo Angelique Abyss — Эренфрид
 Bungaku Shoujo — Коноха Иноуэ
 Captain Earth — Дайти Манацу
 Chihayafuru 2 — Акихиро Цукуба
 Code Geass: Boukoku no Akito — Акито
 Cookin' Idol Ai! Mai! Main! — Ясуносин
 Cromartie High School — Осаму Кидо
 Cross Game — Ко Китамура
 Cuticle Tantei Inaba — Кей Нодзаки
 D.Gray-man — Нараин
 D.N.Angel — Дайсукэ Нива
 Danshi Koukousei no Nichijou — Тадакуни
 Darker than Black — Хэй в юности
 Denpa Onna to Seishun Otoko — Макото Нива
 Densetsu no Yuusha no Densetsu — Фиоле Фолкал
 Eyeshield 21 — Сэна Кобаякава
 Fafner of the Azure — Коё Касугай
 Fate/Zero — Кирицугу Эмия в детстве
 Futari wa Pretty Cure Splash Star — Манабу Миясако
 Gin-iro no Olynssis — Токито Айдзава
 Haikyuu!! — Коси Сугавара
 Kamigami no Asobi — Аполлон Агана Бэреа
 KURAU Phantom Memory — Айвон
 Madlax — Крис
 Mobile Suit Gundam 00 — Садзи Кроссроад
 Nazo no Kanojo X — Акира Цубаки
 Norageki! — Приятный молодой человек
 One Piece — Дзиро
 Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi — Рёси Морино
 Osomatsu-san — Тодомацу Мацуно
 Owari no Seraph — Юитиро Хакуя
 PaRappa Rappa — ПаРаппа
 Phantom: Requiem for the Phantom — Цвай (Адзума Рэйдзи)
 Starship Operators — Симэй Юки
 Tsubasa: Reservoir Chronicle — Ли Шаоран
 Windy Tales — Дзюн
 Yes! PreCure 5 — Нацу
 Yomigaeru Sora - Rescue Wings — Сатоси Ёсиока
 You're Under Arrest — Сё
 Zipang — Ёсукэ в юности
 «Волчий дождь» — Хасу
 «Наруто: Ураганные Хроники» — Ягура — Дзинтюрики Исобу (трёххвостого), Четвёртый Мидзукагэ; Сайкэн (шестихвостый); Минато Намикадзэ (в детстве)
 «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — Омба
 «Сад изящных слов» — Такао
 «Форма голоса» — Сёя Исида (подросток)
 «Унесённые призраками» — Хаку

Ссылки